Weissner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Weissner (1940–2012), deutscher Schriftsteller und literarischer Übersetzer
 Hilde Weissner (1909–1987), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Weisner